Alibertia kan syfta på:

 Alibertia (djur) – ett släkte stekelar
 Alibertia (växter) – ett släkte växter